Йоланда-ди-Савоя () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Феррара.

Население составляет 3173 человека (2008 г.), плотность населения составляет 29 чел./км². Занимает площадь 108 км². Почтовый индекс — 44037. Телефонный код — 0532.

Покровителем коммуны почитается святой Иосиф Обручник, празднование 19 марта.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: http://www.comune.jolandadisavoia.fe.it/

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта 
Национальный институт статистики 
http://www.istat.it/english/